110-й выпуск  Милан — Сан-Ремо — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Италии. Гонка прошла 23 марта 2019 года в рамках Мирового тура UCI 2019. Победу

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд категории UCI WorldTeam. Также организаторы пригласили 7 проконтинентальных команд.

Маршрут 
Старт гонки по традиции был в Милане, а финиш в Сан-Ремо. Гонщикам предстояло преодолеть три категорийных подъёма — Пассо дель Туркино на середине пути, а на заключительных 30 км Поджио (протяжённость 3,7 км, градиент средний 3,7% и максимальный 8%) и Чипрессу (протяжённость 5,6 км, градиент средний 4,1% и максимальный 9%). Протяжённость дистанции составила чуть больше 290 км.

Ход гонки 
На последнем подъёме гонки — Поджио — в результате атак образовалась группа из 10 гонщиков. Им удалось сохранить 30 секундное преимущество над пелотоном и разыграть победу в очном спринте. В результате победителем стал француз Жулиан Алафилипп.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт